Boecke heißen die folgenden Orte:

 Boecke (Stoetze), Ortsteil der Gemeinde Stoetze, Landkreis Uelzen, Niedersachsen
 Boecke (Wenzlow), Ortsteil der Gemeinde Wenzlow, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg